IX Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 9-й хоккейный турнир среди украинских клубных команд в сезоне 2000/2001 года, организованный Федерацией хоккея Украины.

1-й этап. Квалификация

Западная зона 
От Западной зоны в регулярный чемпионат была делегирована команда львовского хоккейного клуба «Гладиатор».

Южная зона

Турнирная таблица

Восточная зона 
От Восточной зоны в регулярный чемпионат была делегирована сборная команда города Харькова и Харьковской области.

Центральная зона

Турнирная таблица

2-й этап. Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея Украины 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2000/2001 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2000/2001 на сайте «Українська Хокейна Агенція»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2000/2001 на сайте «ISP BiNet»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2000/2001 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2000/2001 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 2000/2001 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 2000/2001 на сайте «Elite Prospects» 

2000/2001
2000 год в хоккее
2001 год в хоккее